Евгений Обухов:
 Обухов, Евгений Алексеевич (род. 1954) — российский литератор и журналист, член Союза писателей России, главный редактор журнала «Филателия».
 Обухов, Евгений Михайлович (1921—1944) — Герой Советского Союза.